Faire un pari est l'action de parier. Exemple : un pari sportif.
 Le pari de Pascal, en philosophie.
 Pari (mythologie) désigne une sorte de fée dans la mythologie perse.
 Pari (São Paulo) est un quartier de la ville de São Paulo.
 PARI/GP est un système de calcul formel ayant pour objectif principal de faciliter les calculs en théorie des nombres.
 Pari est un village dans la province de Grosseto en Toscane, Italie
 Pári, village en Hongrie
 Pari est un film iranien de 1995.
 Pari est un film français de 2012.
 Les Pari forment un groupe ethnique du Soudan.
  a été, en Inde, une unité de mesure de surface.
 
 
  (1574-1619), compositeur sicilien

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme